Вади́м Никола́евич Ти́щенко: Тищенко, Вадим Николаевич (род. 1938) — советский и украинский экономист, научный деятель, ректор Харьковского института экономики рыночных отношений и менеджмента.
 Тищенко, Вадим Николаевич (1963—2015) — советский и украинский футболист, тренер.